Уиджи:
 Уиджи (Weegee) — псевдоним американского фотографа Артура Феллига (1899—1968).
 Уиджи (Ouija) — доска для проведения спиритических сеансов.
 Доска Уиджи (Ouija board) — масштабная модель полётной и ангарной палуб авианосца, применяемая для визуализации текущего положения самолётов.
 «Уиджи: Доска Дьявола» (Ouija) — американский фильм ужасов 2014 года.
 «Уиджи: Проклятие Вероники» (Verónica) — испанский фильм ужасов 2017 года.